Zoé est un nom propre, ou exceptionnellement commun.

Prénom et son origine 

Zoé est un prénom . Il vient du grec zoe ou zoï qui signifie « vie », « existence ». Il est un calque linguistique du prénom Ève (Havva). 

Le prénom Zoé est donné en référence à Zoé d'Attalia, sainte chrétienne qui est fêtée le 2 mai.

Variantes linguistiques 
 Français : au féminin Zoée, Zoéline et Zoëlle, et au masculin Zoël
 Allemand, croate, danois, espéranto, italien : Zoe (sans accent)
 Anglais : Zoë, Zoey
 Grec : Ζωή (Zoï)
 Hongrois : Zója
 Polonais, slovaque : Zoja

Popularité du nom 
À l'origine, ce nom a été employé dans l’Église d’Orient. Il ne se répandit en Europe occidentale qu’au . De nos jours, il est très fréquent au Royaume-Uni et en France. Durant le  et le début du , ce prénom fut attribué de façon masculine librement. Depuis les années 2000, il devient de plus en plus courant en Europe.

Zoé comme nom de personne ou prénom

Saintes 
Quatre femmes nommées Zoé ont été canonisées par des Églises chrétiennes.
 Voir

Souveraine 
 Zoé Carbonopsina (« aux yeux noirs »), impératrice byzantine du , quatrième épouse du basileus Léon VI le Sage. 
 Zoé de Byzance (978-1050), impératrice byzantine. 
 Zoé Paléologue, connue sous le nom de Sophie (1455-1503), femme du tsar Ivan III de Russie. Elle a joué un grand rôle dans la vie culturelle russe.

Prénom écrit à la française 
 Zoé Félix, actrice française née à Paris. Apparue pour la première fois à l'écran en 1998.
 Zoé Oldenbourg, (1916 - 2002), peintre et écrivain née en Russie et ayant vécu en France. 
 Zoé Talon, comtesse du Cayla, maîtresse de Louis XVIII.
 Zoé Valdés, romancière et scénariste cubaine, née à La Havane le .

Prénom écrit à l'anglaise 
 Zoe Hagen (1994-), auteure et slameuse allemande.
 Zoe Leonard, artiste américaine.
 Zoe Saldana, actrice américaine.
Zoë Straub, chanteuse autrichienne.
 Zoë Wanamaker, actrice britannique.
 Zooey Deschanel, actrice et chanteuse américaine.
Rachel Zoe Rosenzweig, designer et écrivaine américaine.
 Zoë Kravitz, actrice américaine, fille de Lenny Kravitz

Personnages de fiction et œuvres d'art

Bandes dessinées 

 Arthur et Zoé, adaptation française de la bande dessinée américaine Nancy créée en 1933 par Ernie Bushmiller, éditée en France par les éditions Mondiales (Cino Del Duca) ;
 Zoé ou Zoé enfant terrible, série de bande dessinée créée en 1949 par Michel Douay ;
 Zoé, bande dessinée en noir et blanc, dessin et scénario de Christophe Chabouté (1999).

Musique 
 Zoe Jane est une chanson du groupe de rock Staind sortie en 2004, sur l'album 14 Shades of Grey.
 Zoé est une chanson du groupe Luke, la  et dernière chanson de l'album La Tête en arrière (2004).
 Flowers for Zoë est une chanson de Lenny Kravitz, sur l'album Mama said (1992).
 Zoé est un groupe mexicain de rock alternatif créé en 1997.
 Zoé et son arche est un album de Marchand de sable (groupe pour enfants en bas âge).
 Zoë est un groupe de stoner rock français créé en 1997.
 Lettre à Zoé est une chanson du collectif artistique français Fauve sortie en 2014 dans l'album Vieux Frères - Partie 1.

Cinéma et télévision 
 Killing Zoe, film franco-américain de Roger Avary.
 Méthode Zoé (Wild Card), série télévisée américaine.
 Zoé film de Charles Brabant (1954)
 Zoey Bartlet, dans la série télévisée À la Maison-Blanche, est la fille du président Bartlet. Elle est l'un des personnages récurrents qui rappellent aux conseillers du président ce qu'est la vie de la majorité des citoyens du pays.
 New York Stories : Zoë est le personnage principal d'un des trois courts-métrages de ce film à sketches.
 Zoé (Zoey 101) est une série télé américaine créée par Dan Schneider, où le personnage principal s'appelle Zoé.
 Zoé Kézako est une série télévisée d'animation française diffusée depuis 2004.
 Zoey Van Smoot est un personnage de fiction apparaissant dans la série américaine How I met your mother.
 Zoe.Misplaced film australien de Mekelle Mills (2014)
 Zoe film américain de Drake Doremus (2018)

Jeux vidéo 
 Zoé Créatrice de Mode, simulation de stylisme sur Nintendo DS réalisé par le studio de développement français Creative Patterns.
 Zoé, personnage de League of Legends.

Autres usages du nom

Sciences 
 Zoé est le nom du satellite de l'astéroïde (58534) Logos orbitant dans la ceinture de Kuiper.
 Pile Zoé, première pile atomique française, construite par le CEA.
 Zoé (nom commun), l'un des stades larvaires du développement de certains crustacés.

Culture 
 Éditions Zoé, une maison d'édition.
 Zoï est une fraternité religieuse grecque qui a joué un grand rôle durant le .

Association humanitaire 
 L'Arche de Zoé, association dont l'activité a été condamnée lors d'une affaire d'adoption d'enfants au Darfour.

Divers 
 Zoé : la lettre Z de l'alphabet radio français.
 Les Zo'é sont une tribu indigène qui vit dans l'État du Pará, au Nord du Brésil.
 La Renault Zoe est une voiture électrique.

Notes et références 

Homonymie de prénom